Regionalliga 1985/86 steht für:

 Eishockey-Regionalliga 1985/86
 Handball-Regionalliga West 1985/86